Live at Rockpalast 1983 — сборник британской группы Public Image Ltd, вышедший в 2012 году. Сам концерт был сыгран 31 октября 1983 года на музыкальном телепрограмме Rockpalast немецкого телеканала. Альбом был выпущен на виниле, как 3-х 12-дюймовых пластинки, на CD и DVD с самим выступлением.

На концерте были исполнены песни с первых трёх альбомов группы, к тому же группа сыграла две, пока ещё не выпущенных, песни с нового альбома — «Solitaire» и «Bad Life». Также была исполнена песня Sex Pistols — «Anarchy in the U.K.».

Список композиций 

Концертные альбомы 2012 года
Альбомы Public Image Ltd.